Hanashi ist der Familienname folgender Personen:

 Nobuyuki Hanashi (1928–2021), japanischer Politiker (LDP), Innenminister 1986–1987
 Yasuhiro Hanashi (* 1959), japanischer Politiker (LDP)